Peter Rajniak (1953-2000), cestista cecoslovacco
Peter Rajniak (n. 1981), cestista lussemburghese